Монгайт, Монхайт, Монгейт, Монхейт, написание в германоязычных странах — Monheit — фамилия еврейско-ашкеназского происхождения.

 Монгайт, Александр Львович (1915—1974) — советский археолог.
 Монгайт, Анна Викторовна (род. 1978) — российская журналистка и телеведущая, продюсер.
 Монхайт, Джейн (род. 1977) — американская джазовая вокалистка.